Сеговия:

Топонимы 
 Сеговия — город в Испании, в автономном сообществе Кастилия и Леон.
 Сеговия (провинция) — провинция в Испании в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сеговия (Колумбия) — город и муниципалитет в Колумбии.
 Сеговия (Rio Segovia) — прежнее название реки Рио-Коко в Центральной Америке, протекающей по территории Никарагуа и Гондураса.

Люди 
 Сеговия, Андрес (1893—1987) — испанский гитарист.
 Сеговия, Луис (род. 1997) — эквадорский футболист.
 Сеговия, Теласко (род. 2003) — венесуэльский футболист.
 Сеговия, Хуан Пабло (род. 1989) — аргентинский футболист.